Râul Feții se poate referi la:

 Râul Feții - afluent al râului Neagra Șarului
 Râul Feții - afluent al râului Latorița
 Valea Feții - afluent al râului Vișeu